Heinsius est le patronyme de plusieurs personnalités :

 Anthonie Heinsius (1641-1720), homme d'État hollandais
 Daniel Heinsius (1580-1655), professeur hollandais à l'université de Leyde
 Nicolas Heinsius (1620-1681), fils du précédent, érudit et diplomate hollandais.
 Gottfried Heinsius (1709-1769), astronome allemand
 Johann Ernst Heinsius (1731-1794), peintre allemand
 Johann Julius Heinsius (1740-1812) frère du précédent, peintre actif en France
 Theodor Heinsius (1770-1849), grammairien et lexicographe allemand.
C'est également le nom d'un genre d'insectes hétéroptères (punaises) : 

 Heinsius Distant, 1901 (famille des Blissidae).

Homonymie de patronyme